«Западня» — короткометражный советский военный фильм режиссёра Леонида Мартынюка, снятый по одноимённой повести Василя Быкова.

Сюжет 
Роте автоматчиков поставлена задача взять высоту. Командир одного из взводов, молодой лейтенант Климченко, ранен во время захлебнувшейся атаки и попадает в плен. Работающий на немцев Чернов безуспешно пытается склонить его к предательству — обратиться к бойцам своего взвода через громкоговоритель с призывом сдаваться в плен. Климченко отказывается, тогда Чернов разрабатывает план провокации. Взяв список бойцов из полевой сумки лейтенанта, Чернов обращается к ним от его имени и затем отпускает его к своим в полной уверенности, что Климченко будет расстрелян своими и это подорвёт боевой дух красноармейцев. Однако командир роты капитан Орловец, поверив лейтенанту, не даёт особисту арестовать его и отправляет к своему взводу командовать новой атакой.

В ролях 
 Юрий Кузьменков — Климченко
 Даниил Нетребин — Орловец
 Игорь Комаров — Шварц-Чернов
 Тадеуш Кин-Каминский
 Владимир Поночевный
 Зинаида Сорочинская — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Леонид Мартынюк
 Авторы сценария: Василь Быков, Леонид Мартынюк
 Оператор: Виталий Николаев
 Художник: Юрий Булычев
 Композитор: Юрий Саульский

Ссылки 
 Фильмы по произведениям Василя Быкова. Справка. (РИА Новости).
 Сяргей Шапран. «Кіно — мастацтва калектыўнае…» Драматычны кінадраматургічны лёс Васіля Быкава. — Дзеяслоў. — № 53. (об истории создания фильма).

Короткометражные фильмы СССР 1966 года
Короткометражные фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне